

Patronyme
 Jacques Dopagne, (1921-2002), est un scénariste, critique d'art et écrivain français.
 Jean-Pierre Dopagne, (1952- ), est un dramaturge et adaptateur de pièce de théâtre belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme